Die 4. Powerchairhockey-Weltmeisterschaft fanden  vom 24. bis 1. Oktober 2018 in  Italien statt. Die Spiele wurden in Lignano Sabbiadoro ausgetragen. Lignano Sabbiadoro war schon Gastgeber der Weltmeisterschaft 2010.

Der Titelverteidiger sind die Niederlande. Das erste Mal hätte die USA, als Amerika Vertreter, teilgenommen. Am 15. April 2018 verzichtete die USA aus Zeit- und Geldmangel auf die Teilnahme. Dafür rückt nun Kanada nach, die auch die Teilnahme sofort bestätigt haben. Auch der Asien Vertreter Japan hat auf die Teilnahme verzichtet. Dafür rückte die Schweiz, als Weltranglisten 6. nach.

Weltmeister wurde nach Penaltyschiessen Italien, das Dänemark besiegt hat. Die Niederlande verpasste das erste Mal das Finale und wurde Dritter mit einem Sieg gegen Deutschland. Die Schweiz besiegte in der Vorrunde überraschend den amtierenden Weltmeister Niederlande. Es war erst die zweite Niederlage der Holländer in ihrer gesamten Länderspielgeschichte. Durch das schlechtere Torverhältnis in den Direktbegegnungen der Punktgleichen Mannschaften verpasste die Schweiz sehr knapp den Halbfinal. Am Schluss wurden sie Fünfter, was ihr bestes Ergebnis ihrer Geschichte ist.
Der WM-Neuling Kanada und die Mannschaft aus Australien mussten heftige Niederlagen gegen die europäischen Mannschaften einstecken. Im Spiel um Platz 7 konnte Kanada immerhin ihren ersten WM-Sieg feiern und so den letzten Platz vermeiden.

Gruppenspiele

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Torschützen Top Ten

Auszeichnungen 
 Bester Handschläger:  Anders Berenth
 Bester Festschläger:  Dave Inhelder
 Bester Torschütze  Dennis van der Boomen
 Bester Torhüter:  Jessica Trommer
 Bester Nachwuchsspieler:  Jan Schäublin
 Fairplay:  Team Kanada

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle WM Webseite englisch
 IWAS Powerchair Hockey Verband

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
2018
Sportveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Friaul-Julisch Venetien
Lignano Sabbiadoro
Behindertensport (Italien)